Михаил Фёдорович Прохоров — советский российский историк. Специалист по отечественной истории XVIII в. Доктор исторических наук, кандидат исторических наук (1975).
Профессор Российского государственного университета туризма и сервиса. Работал доцентом кафедры отечественной истории древнего мира и средних веков Историко-архивного института в составе Российского государственного гуманитарного университета.

Среди открытий М. Ф. Прохорова — установлении данных владельцев Кутузовской избы, в которой проходил так называемый Совет в Филях

Библиография 
 Прохоров, М. Ф. Крепостное крестьянство России в 1750 — начале 1770-х годов : специальность 07.00.02 «Отечественная история» : диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук / М. Ф. Прохоров. — Москва, 1997. — 605 с. — EDN THMSPD.

Примечания 

Преподаватели Российского государственного гуманитарного университета
Преподаватели Российского государственного университета туризма и сервиса
Доктора исторических наук